Цукров:

 Цукров, Игор (род. 1984) — хорватский певец и музыкант.
 Цукров, Никица (род. 1954) — югославский хорватский футболист и футбольный тренер.